Toluca puede designar:

En México 
 a la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México;
 al municipio de Toluca, cuya cabecera es la ciudad anterior;
 al Deportivo Toluca, club de fútbol de la ciudad anterior;
 al Borregos Toluca, equipo de fútbol americano del ITESM de Monterrey, campus de Toluca;
 a la Región Toluca o Región XIII del Estado de México;

En otros países 
 al Club Deportivo Toluca, club de fútbol desaparecido de Santander, España;
 a la localidad de Toluca en Illinois, Estados Unidos; o
 al antiguo nombre del distrito de North Hollywood de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.